

Geografia 
 Po di Tolle – effluente del Po
 Porto Tolle – comune sparso con sede nella frazione di Ca' Tiepolo, provincia di Rovigo

Persone 
 Eckhart Tolle – scrittore e oratore tedesco
 Max Tolle – ingegnere meccanico e scienziato tedesco
 Simone Tolle – politica tedesca

Altro 
 Centrale termoelettrica di Porto Tolle – centrale dismessa nel delta del Po vicino a Porto Tolle appartenente a Enel Produzione
 Delta Calcio Porto Tolle – società calcistica italiana con sede a Porto Tolle